École des hautes études commerciales steht für:

 École des hautes études commerciales (Algier)
 École des hautes études commerciales (Genf)
 HEC Lausanne
 École des hautes études commerciales (Lille)
 École des hautes études commerciales (Marokko)
 École des hautes études commerciales (Montreal)
 École des hautes études commerciales de Paris